Zoila – forma femminile del nome proprio di persona italiano Zoilo
 Zoila – genere di molluschi appartenente alla famiglia delle Cipreidi